Le département de l'Oise possède un réseau interurbain, qui n'a pas de nom officiel à l'heure actuelle.

Depuis le , la Région Hauts-de-France est l'autorité organisatrice des transports interurbains et scolaires. Dans l'Oise, cette compétence a été déléguée au conseil départemental.

Présentation 
Le réseau interurbain de l'Oise dessert toutes les communes du département de l'Oise ainsi que certaines communes des départements limitrophes (Somme, Aisne, Val-d'Oise...). Les lignes sont accessibles à tous les usagers munis d’un titre de transport. Ces titres sont vendus à bord des autocars à l’unité (1€ le ticket), par carnet de dix (10€) ou par abonnement mensuel (30€).

Lignes 1 à 9

Lignes 10 à 19

Lignes 20 à 29

Lignes 30 à 39

Lignes 40 à 49

Lignes 50 à 59

Lignes 60 à 63

Exploitation 

Le réseau est découpé en trois zones qui sont chacune exploitées distinctement :
 Zone 1 (Ouest) : ATRIOM du Beauvaisis
 Zone 2 (Sud-est) : Keolis Réseau Départemental Sud Oise
 Zone 3 (Nord-est) : ATRIOM du Compiégnois

Les lignes sont exploitées sur le réseau par l'intermédiaire de sous-traitants :
 Cabaro (Zones 1 et 2)
 Acary (Zones 1 et 3)
 Les Courriers Automobiles Picards (Zones 1 et 3)
 Keolis Oise (Zone 2)
 Keolis Evrard (Zone 2)
 Grisel cars (Zone 1)

Mise en accessibilité 

Afin d'accueillir les personnes à mobilité réduite, tous les autocars sont équipés d'un système d'information voyageurs sous forme d'annonces sonores et visuelles.
40% du parc de véhicules est accessible aux personnes en fauteuil roulant, dont les véhicules affectés aux 12 lignes régulières prioritaires du schéma directeur d'accessibilité (4, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 33A, 33E, 35, 37E et 41).Pour une prise en charge optimale, près de 800 arrêts seront également mis en accessibilité progressivement d'ici à 2020.

Galerie

Correspondances

Bus 

 Corolis (Beauvais)
 STAC (Creil)
 Lebus (Clermont-de-l'Oise)
 TIC (Compiègne)
 Sablons Bus (Méru)
 Réseau de bus Brie et 2 Morin (en Seine-et-Marne)
 Réseau de bus Meaux et Ourcq (en Seine-et-Marne)
 STIVO (dans le Val-d'Oise)

Train 

 TER Hauts-de-France

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des réseaux interurbains de France
 Corolis
 Transports dans l'Oise

Liens externes 
 Oise Mobilité

Transport dans l'Oise
Transport en commun dans les Hauts-de-France
Réseau interurbain en France